Henryk Elzenberg (1845–1899) – polski prawnik, adwokat, ojciec Henryka Elzenberga (1887–1967)
 Henryk Elzenberg (1887–1967) – polski filozof i etyk.